Ostkirchliches Institut steht für:

 Ostkirchliches Institut Regensburg
 Ostkirchliches Institut Wien
 Ostkirchliches Institut Würzburg; siehe Augustinerkloster Würzburg#Geschichte

Siehe auch:
 Päpstliches Orientalisches Institut in Rom (Fakultäten Östliches Kirchenrecht und Studien zur östlichen Kirche)